«Нарт» — футбольный клуб из Сухума. Самый титулованный клуб Абхазии.

История 
Футбольный клуб «Нарт» основан в 1997 году Цвинария Геннадием Шукриевичем и Еник Раулем Николевичем. С августа 2006 года соучредитель и президент клуба Бутба Беслан Тикович. С 1998 года клуб выступает в чемпионате Абхазии.

Цвета команды: бело-зеленые.

Достижения 

 Чемпион Абхазии — 14 раз (1999, 1999/2000, 2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2016, 2018, 2018/19, 2020, 2021).
 Серебряный призёр — 6 раз (2001/02, 2004, 2006, 2010, 2012, 2015).
 Бронзовый призёр — 3 раза (1998, 2000/01, 2017).
 Обладатель Кубка Абхазии — 11 раз (2000/01, 2001/02, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2014, 2016, 2017, 2018/19).
 Финалист Кубка Абхазии — 6 раз (1999, 1999/2000, 2011, 2012, 2013, 2018).
 Обладатель Суперкубка Абхазии — 10 раз (1999, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2014, 2018, 2020, 2021).
 Финалист Суперкубка Абхазии — 6 раз (2007, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019).

Лучшие футболисты года:

 Денис Гумба (1999)
 Ираклий Кация (2000, 2001)
 Роман Цкуа (2003)
 Беслан Ашуба (2005)
 Дато Лордкипанидзе (2006)
 Анри Тания (2007)
 Ардзинба Ручес (2008)
 Исмаил Ферас (2016)

Лучшие бомбардиры:

 Аляс Микая (1998)
 Армен Капикян (1999)
 Ираклий Кация (2001, 2004)
 Беслан Ашуба (2005, 2007)
 Ардзинба Ручес (2008)
 Исмаил Ферас (2016)
Санчо Исмаил (2000)
Джугурян Давид (2021)

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Абхазии
Спортивные клубы Сухума